Parti Québécois, een politieke partij in Québec
 PQ (konvooi), gegroepeerde vrachtschepen van de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog